Coello steht für:
 Coello (Kolumbien), eine Gemeinde in Tolima in Kolumbien

Coello ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Coello Calvo (* 1989), spanischer Perkussionist, Komponist, Pianist und Arrangeur
 Alonso Sánchez Coello (1531/1532–1588), spanischer Maler
 Antonio Coello (1611–1652), spanischer Schriftsteller
 Augusto Constancio Coello (1882–1941), honduranischer Schriftsteller
 Claudio Coello (1642–1693), spanischer Maler
 Diego Dávila Coello y Pacheco (ca. 1620–1680), spanischer Offizier und Kolonialverwalter

 Óscar Coello Cruz (* 1947), peruanischer Poet, Literaturkritiker und Hochschullehrer

Siehe auch: 
 Coelho